Buhl (Bas-Rhin)
 Buhl (Haut-Rhin)